Братская могила пожарных, погибших при тушении пожаров в Грозном, появилась в октябре 1942 года в Шейх-Мансуровском районе городе, близ Грозненской ТЭЦ-1.

История 
Во время Великой Отечественной войны, когда противнику стало ясно, что взять Грозный не удастся, 10-15 октября 1942 года были предприняты массированные бомбардировки города. Пожары были потушены в течение нескольких дней. 49 пожарных за героические действия при тушении пожаров были представлены к правительственным наградам.

Пожарные Рубцов, Рыжаков, Матиенко, Шифоростов, Капшун и Лашинин, погибшие в ходе непосредственной борьбы с огнём, были похоронены в братской могиле. В 1944 году на могиле был установлен памятный знак в виде дерева, сделанный из гранита. На дереве была установлена табличка с годом гибели (1942) и именами погибших. Впоследствии, в связи со строительством подстанции останки были перезахоронены на территории кладбища Ахматовского района. Позже было сделано надгробие из тёмно-серого мрамора, на котором были высечены имена погибших. Могила была обнесена оградой из литых чугунных звеньев с орнаментом. Перед надгробием установили стелу с надписью:

В ходе боевых действий в 1990-е памятник был полностью разрушен; 20 апреля 2016 года силами МЧС Республики мемориальная плита над братской могилой была восстановлена.

Примечания

Литература 
 
 
 

Памятники Великой Отечественной войны в Грозном
1942 год в Чечне
Братские могилы в России
Памятники пожарным
Памятники жертвам
Шейх-Мансуровский район
Ахматовский район
Здания и сооружения, построенные в 1942 году в России
Октябрь 1942 года